Ломницкий:

Персоналии 
 Ломницкий, Антоний (1881—1941) — польский математик, один из основателей Львовской математической школы.
 Ломницкий, Марцел (род. 1987) — словацкий легкоатлет, метатель молота.
 Ломницкий, Марьян Алоиз (1845—1915) — польский натуралист, энтомолог, геолог.
 Ломницкий, Тадеуш (1927—1992) — польский актёр.
 Ломницкий, Ярослав Людомир (1873—1931) — польский энтомолог, палеонтолог и геолог.

Другое 
 Ломницки-Штит — гора в Высоких Татрах.